Vulpini — триба млекопитающих, группа родов, близких к роду лисиц (Vulpes) внутри семейства псовых (Canidae). Триба объединяет три современных рода: собственно ,  и . Почти все остальные современные роды семейства псовых, в том числе и южноамериканские лисицы, относятся к сестринской трибе Canini; серые лисицы образуют базальную ветвь подсемейства Caninae, не входящую в какую-либо из триб.

Классификация 
В состав трибы входят следующие роды и виды:

Примечания

Литература 
 
 Malcolm C. McKenna, Susan K. Bell Classification of Mammals: Above the Species Level

Псовые